Imię i nazwisko Jerzy Jakubowski nosili lub noszą m.in.:
 Jerzy Jakubowski (1887-1967) – lekarz kardiolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 Jerzy Jakubowski (1930-1982) – prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego